Ямська́ ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Ямська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Ямська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Ямська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Ямська вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці